Колам:

  — племя в Центральной Индии.
  — вид традиционного индийского рисунка.
 Колам — сингальский народный театр.
 Колам — остров в Таиланде.